Oreské je název dvou obcí na Slovensku:

 Oreské (okres Michalovce) – obec v Košickém kraji
 Oreské (okres Skalica) – obec v Trnavském kraji